Ла Парада има више значења:

 Ла Парада (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Парада, Ла Лома дел Енсинал (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Парада (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Парада (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Парада, Десвијасион а Уахумбаро (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Парада (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Парада (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Парада (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Парада (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику